Mihovljan (Krapina-Zagorje), een plaats en gemeente in de Kroatische provincie Krapina-Zagorje
Mihovljan (Čakovec), een plaats in de gemeente Čakovec in de Kroatische provincie Međimurje